Сергей Мороз:
 Мороз, Сергей Васильевич (род. 1960) — педагог и государственный деятель Приднестровской Молдавской Республики.
 Мороз, Сергей Григорьевич (в монашестве Андрей; род. 1970) — священнослужитель Русской православной церкви, игумен, кандидат богословия.